32-й Чемпионат мира по шашкам-64 (14-й по бразильским шашкам) среди мужчин 2018 года проходил с 24 по 29 сентября в Измире (Турция) под эгидой ФМЖД в основной программе, рапиде и блице одновременно с чемпионатом мира среди женщин. Арбитр — Эльшад Мурсалов.

Чемпионом мира стал Александр Шварцман, второе место занял Юрий Аникеев, третье — Сергей Белошеев.

Основная программа 
Соревнования прошли по швейцарской системе в 7 раундов, каждый из которых представлял собой микроматч из двух партий.

Контроль времени — 40 минут + 20 секунд за ход.

Итоговое положение

Быстрые шашки (рапид) 
Швейцарская система в 7 раундов, каждый из которых представлял собой микроматч из двух партий.

Контроль времени — 7 минут + 5 секунд за ход.

Молниеносные шашки (блиц) 
Швейцарская система в 7 раундов, каждый из которых представлял собой микроматч из двух партий.

Контроль времени — 3 минуты + 2 секунды за ход.

Ссылки 
 Результаты основной программы
 Результаты рапида
 Результаты блица

Чемпионаты мира в Турции
2018 год в шашках
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Турции
Международные спортивные соревнования в Измире
Сентябрь 2018 года
Спорт в Турции в 2018 году